Бахай (?-1696) — маньчжурский полководец.
 Бахай — последователь веры Бахаи
 Бахайские сады— место паломничества и административный центр для последователей веры Бахаи́.

Бахай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бахай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Бахай — село в Баяндаевском районе Иркутской области.
 Бахай 1-й и Бахай 2-й — деревни в Баяндаевском районе Иркутской области России.